Nicolás Emmanuel Gómez (Viedma, Argentina, 13 de abril de 1993), más conocido como Nicolás St, es un DJ y productor de remezclas de música electrónica, Cachengue, RKT, entre otros. Es además, diseñador grafico y editor de videos para DJ/Productores reconocidos a nivel internacional y haciendo colaboraciones con los mismos.

Es conocido por su saga de remixes titulada Enganchado y lanzada desde 2020 en diferentes épocas del año y con diversos géneros musicales, reúne las canciones más populares de la música argentina e internacional.

Carrera musical 
Inició a los 15 años de edad con los programas para DJ y con el software Virtual DJ, mezclando con el mouse y el teclado de la computadora. Años después recibió como regalo una mezcladora: la Denon DNS 1000. A sus 18 años, aprende más sobre producción musical, llegando a realizar sus propios edit tracks.

En tiempos de pandemia, logró desarrollarse como diseñador gráfico, trabajando para otros artistas musicales. En este mismo periodo, al no poder presentarse en eventos debido a las restricciones, Nicolás lanza su saga Enganchado, donde selecciona canciones y las une en una remezcla que puede durar más de 10 minutos, basándose en un estilo, artista, época de lanzamiento, o dependiendo el criterio elegido para el trabajo final. Estos "enganchados" recibieron gran acogida en la plataforma de streaming Spotify, superando las 50mil reproducciones y más de 100mil en YouTube.

Discografía

Sencillos

Enganchados 
 2020: Enganchado Primavera
 2020: Enganchado Navidad
 2020: Enganchado Fin de Año
 2021: Enganchado Verano
 2021: Enganchado Otoño 
 2021: Enganchado Fin de año 2
 2022: Enganchado Cachengue 2022

Referencias

Enlaces externos 

Nicolás St en YouTube

Disc jockeys de Argentina
Productores discográficos de Argentina
Productores de reguetón